Adolph hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas
Carl Eduard Adolph Gerstäecker, zoólogo alemán.
José Adolph, escritor peruano.
Carl Adolph Agardh, matemático y botánico sueco.
Heinrich Adolph Schrader, médico alemán.
Charles Adolphe Wurtz, químico francés.
John Adolph Shafer, botánico

Además
Trofeo Adolph Rupp